MH-6 Little Bird, een militaire gevechtshelicopter
 Little Bird, bijnaam van de jazzsaxofonist Jimmy Heath
 Little Bird (Anaïs Nin), (1979), een roman van Anaïs Nin
 Little Bird (Camilla Way), (2008), een roman van Camilla Way
 Little Birds (2011), een film van Elgin James
 Little Birds (televisieserie), Britse televisieserie uit 2020

Muziek 
 Little birds (Kasey Chambers) (2010), een album van Kasey Chambers
 Little bird (The Beach Boys) (1968), een lied van The Beach Boys
 Little Bird (Annie Lennox) (1993), een lied van Annie Lennox
 Little bird (The White Stripes) (2000), een lied van The White Stripes
 Little bird (Deep Skies) (2005), een lied van Deep Skies
 Little birds (Neutral Milk Hotel) (2011), een lied van Neutral Milk Hotel